Juha Hietanen, né le  à Helsinki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le fils de Aarno Hietanen et le père de Juuso Hietanen.

Biographie

Carrière en club 
Son maillot, floqué du numéro 17, est retiré par l'équipe du HPK.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974 || HPK || Suomi-sarja
|| 10 || 7 || 2 || 9 || 0 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || HPK || 1. Divisioona
|| 27 || 4 || 1 || 5 || 10 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || HPK || 1. Divisioona
|| 28 || 15 || 6 || 21 || 2 || || || || ||
|-
| 1976-1977 || HPK || 1. Divisioona
|| 34 || 10 || 8 || 18 || 31 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 7 || 6 || 13 || 6 || || || || ||
|-
| 1978-1979 || HPK || 1. Divisioona
|| 35 || 10 || 10 || 20 || 24 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 14 || 14 || 28 || 32 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 12 || 28 || 40 || 18 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || HPK || 1. Divisioona
|| 36 || 8 || 21 || 29 || 42 || || || || ||
|-
| 1982-1983 || HPK || 1. Divisioona
|| 31 || 4 || 10 || 14 || 28 || || || || ||
|-
| 1983-1984 || HPK || 1. Divisioona
|| 33 || 0 || 3 || 3 || 18 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || HPK || 1. Divisioona
|| 38 || 4 || 12 || 16 || 30 || || || || ||
|-
| 1985-1986 || Ketterä || 1. Divisioona
|| 38 || 4 || 11 || 15 || 22 || || || || ||
|-
| 1986-1987 || HPK || 1. Divisioona
|| 44 || 7 || 10 || 17 || 20 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en avril 1955
Naissance à Helsinki
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Attaquant de hockey sur glace